Nortense – abitanti di Santa Luzia do Norte
Nortense – abitanti di São José do Norte